Monument – posąg, rzeźba, obelisk, pomnik, zwykle dużych rozmiarów, imponujący, wspaniały, wystawiony ku czci osoby (osób) albo na pamiątkę jakiegoś wydarzenia.

Miejscowości w USA:
 Monument – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie El Paso
 Monument – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Grant
 Monument – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Lea
 Monument – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Monument (ang. Monument Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan
Kultura i sztuka:
 Monument – album szwedzkiego zespołu Grand Magus
 Monument – ilustrowana książka Dennisa Burmeistera i Sascha Lange o historii brytyjskiego zespołu Depeche Mode
 Monument – polski film fabularny w reżyserii Jagody Szelc z 2018 r.